Acció per Sitges, partit polític d'àmbit municipalista de Sitges, al Garraf
 Axs.com (de l'acrònim daccess, accés en anglès), empresa de venda d'entrades dels Estats Units
 AXS TV (de l'acrònim anterior), cadena de televisió dels Estats Units
 Bruker AXS (de l'acrònim en anglès de Advanced X-ray Solutions''), empresa fabricant d'equips de raigs X amb seus a Alemanya i als Estats Units
 Access (banda), grup musical d'electropop i synthpop del Japó
 Axie Infinity Shards''', criptomoneda utilitzada pel videojoc Axie Infinity